

Codici 
 SS-5 – nome in codice NATO di SS-5 Skean, missile sovietico R-14 Usovaya

Trasporti 
 SS 5 – Strada statale 5 Via Tiburtina Valeria (Italia)
 Strada statale 5 – strada statale polacca